Wesselink ist der Familienname folgender Personen:

 Filemon Wesselink (* 1979), niederländischer Fernsehmoderator
 Marloes Wesselink (* 1987), niederländische Beachvolleyballspielerin

Wesselink bezeichnet:
 (1945) Wesselink, nach Adriaan Jan Wesselink benannter Asteroid

Siehe auch:
 Wesseling (Begriffsklärung)